Vancouver puede referirse a:

Lugares 
 Vancouver, una ciudad de la costa pacífica de Canadá.
 Distrito Regional del Gran Vancouver, subdivisión administrativa de la Provincia de Columbia Británica.
 North Vancouver (Columbia Británica), un municipio frente al mar, ubicado en la costa norte de la ensenada de Burrard.
 Distrito de North Vancouver.
 West Vancouver, un distrito municipal de la provincia canadiense de Columbia Británica.
 Aeropuerto Internacional de Vancouver.
 Vancouver (Washington), ciudad del estado de Washington (Estados Unidos).
 Isla de Vancouver, una gran isla costera del océano Pacífico, perteneciente a Canadá.

Deporte 
 Gran Premio de Vancouver de automovilismo.
 Juegos Olímpicos de Vancouver 2010.
 Vancouver Canucks, equipo profesional de hockey sobre hielo canadiense asentado en la ciudad de Vancouver.
 Vancouver Grizzlies, antigua fraanquicia canadiense de la NBA.
 Vancouver Whitecaps, un equipo de fútbol de Canadá, de la ciudad de Vancouver.

Personas 
 Charles Vancouver Piper, botánico canadiense.
 George Vancouver, explorador inglés, que ha dado nombre a las dos localidades llamadas Vancouver.

Otros usos  
 Estilo Vancouver, un conjunto de reglas para la publicación de manuscriutos sobre ciencias de la salud.
 Expedición Vancouver (1791-95), viaje de exploración y diplomacia organizado por la Marina Real Británica.
 Rockstar Vancouver, empresa desarrolladora de videojuegos desaparecida.
 Templo de Vancouver, de La Iglesia de los Santos Últimos Días.